Alatorre ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Alatorre (1922–2010), mexikanischer Schriftsteller, Philologe und Übersetzer
 Daniela Alatorre (* 1979), mexikanisch-US-amerikanische Filmproduzentin
 Irineo Alatorre, mexikanischer Fußballspieler
 Miguel Alatorre (†), mexikanischer Fußballspieler
 Roberto Alatorre, mexikanischer Fußballspieler